Nemenyi bzw. Neményi ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád von Nahodyl Neményi, auch Géza von Neményi  (* 1958), Buchautor und oberster Priester der Germanischen Glaubensgemeinschaft
 Lili Neményi (1908–??), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Paul Neményi (1895–1952), ursprünglich Pál Neményi, (1895–1952), ungarisch-amerikanischer Bauingenieur